PbCO est la formule chimique du carbonate de plomb(II) (ou simplement carbonate de plomb), et donc :
 de la céruse, un pigment blanc à base de carbonate de plomb ;
 de la cérusite, un minéral composé essentiellement de carbonate de plomb.

Notes et références 

Formule brute